Evropská liga UEFA 2016/17 byl 46. ročníkem Evropské ligy UEFA, druhé nejvýznamnější evropské soutěže fotbalových klubů (je osmým ročníkem soutěže pořádaným pod současným názvem). Ročníku se zúčastnilo 188 klubů z 54 zemí (zástupce Kosova FK Priština nebyl přijat, protože nesplnil požadavky UEFA na kvalitu domácího stadionu).

Finálový zápas se hrál večer 24. května 2017, hostila jej Friends Arena ve švédském městě Solna. Poprvé v historii se stal vítězem anglický klub Manchester United FC, ve finále porazil nizozemský AFC Ajax poměrem 2:0. Manchester United hrál následně Superpohár UEFA 2017 a také získal automatické právo účasti ve skupinové fázi Ligy mistrů 2017/18, bez ohledu na umístění v domácí ligové soutěži.

Od tohoto ročníku bylo zrušeno účastnické místo pro vítěze hodnocení fair play.

Hrací systém 
Formát soutěže se skládá ze tří fází:
 čtyř kvalifikačních předkol, hraných podle pohárových pravidel doma a venku
 skupinové fáze, v níž se hrálo dvanáct čtyřčlenných skupin systémem každý s každým doma a venku
 závěrečného play off, v němž 24 týmů postupujících ze skupin doplnila na celkových 32 mužstva, která skončila na třetích místech základních skupin Ligy mistrů

Účastníci 
Druhý tým ázerbájdžánské ligy Zirə FK nesplnil podmínku pro účast, kterou jsou nejméně tři roky profesionální existence klubu. Nahradil ho proto Kapaz PFK.

Vítěz tureckého poháru Galatasaray SK byl ze soutěže vyloučen rozhodnutím komise UEFA pro kontrolu financování a nahradil ho Konyaspor. Ze stejného důvodu startuje ukrajinský FK Oleksandrija místo FK Dněpr.

1. předkolo 

|}

Albánský klub KF Skënderbeu Korçë byl vyloučen z Ligy mistrů pro uplácení výsledků a nahradil ho KF Partizani, Slovan Bratislava proto postoupil přímo.

2. předkolo 

|}

3. předkolo 

|}

4. předkolo 

|}

Základní část 
Přímo nasazeni do základních skupin:
Schalke 04, FK Zenit Sankt-Petěrburg, Manchester United FC, Athletic Bilbao, FC Internazionale Milano, AC Fiorentina, Sporting Braga, Standard Liège, Celta Vigo, Feyenoord, 1. FSV Mainz 05, FC Zürich, Southampton FC, OGC Nice, FK Zorja Luhansk, Konyaspor

Los skupinové fáze proběhl 26. srpna 2016 v Monaku. V křížových tabulkách napravo jsou domácí týmy v levém sloupci, hostující v horním řádku.

Skupina A 

|

|}

Skupina B 

|

|}

Skupina C 

|

|}

Skupina D 

|

|}

Skupina E 

|

|}

Skupina F 

|

|}

Skupina G 

|

|}

Skupina H 

|

|}

Skupina I 

|

|}

Skupina J 

|

|}

Skupina K 

|

|}

Skupina L 

|

|}

1/16finále 

|}

Osmifinále 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 UEFA.com

2016/17
Fotbal v roce 2016
Fotbal v roce 2017
Sport v Evropě v roce 2016
Sport v Evropě v roce 2017